Turpeinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turpeisenjärvi, sjö, Norra Österbotten, 
 Turpeinen (ö i Finland), Mellersta Finland, Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar